Small (engl.: „klein“) ist ein ursprünglich von einem Spitznamen abgeleiteter englischer Familienname, der eine kleine Person bezeichnete, abgeleitet von dem mittelenglischen smal. Eine Variante des Namens ist Smalls.

Namensträger 
 Aaron Small (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Adam Small (1936–2016), südafrikanischer Schriftsteller und Geisteswissenschaftler
 Albion Woodbury Small (1854–1926), US-amerikanischer Soziologe
 Bertrice Small (1937–2015), US-amerikanische Schriftstellerin
 Brendon Small (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Bruce Small (1895–1980), australischer Geschäftsmann und Politiker
 Carmen Small (* 1980), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Charles Small (≈1927–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Chris Small (* 1973), schottischer Snookerspieler
 Christopher Small (1927–2011), neuseeländischer Musikwissenschaftler, Komponist und Autor
 David Small (* 1965), britisch-US-amerikanischer Medienkünstler, Medientechnologe und Designer
 Edward Francis Small (1891–1958), gambischer Politiker
 Edward Small (1891–1977), US-amerikanischer Filmproduzent
 Frank Small (1896–1973), US-amerikanischer Politiker
 Greta Small (* 1995), australische Skirennläuferin
 Heather Small (* 1965), britische Popsängerin

 Irving Small (1891–1955), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 James Small (1969–2019), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

 Lawrence M. Small (* 1941), US-amerikanischer Bankmanager, Leiter der Smithsonian Institution
 Len Small (1862–1936), US-amerikanischer Politiker
 Mckenzie Small (* 1999), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Michael Small (1939–2003), US-amerikanischer Filmkomponist
 Millie Small (1946–2020), jamaikanische Popsängerin
 Richard Small († 2014), US-amerikanischer Pferdesporttrainer
 Richard H. Small (* 1935), US-amerikanischer Naturwissenschaftler
 Ronald Leslie Moraes Small (1930–1999), brasilianischer Diplomat
 Sam Small (1912–1993), englischer Fußballspieler
 Sami Jo Small (* 1976), kanadische Eishockeytorhüterin und -funktionärin
 Sharon Small (* 1967), britische Schauspielerin
 Stephen Small (* 1969), neuseeländischer Pianist
 Tracey Small (* 1965), australische Badmintonspielerin

 Xochitl Torres Small (* 1984), US-amerikanische Politikerin

Sonstiges 
 Small (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Small Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Small Island, diverse Inseln
 Small Rock, Klippenfelsen der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mount Small, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch 
 Smal

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname

en:Small (surname)